Ка́трон (Catron) — округ в штате Нью-Мексико в США. Административный центр округа — посёлок Резерв.

История 
Территория округа после прихода испанцев стала частью территории Санта-Фе-де-Нуэво-Мехико (), а позднее частью Территории Аризона. До 1921 территория округа входила в состав округа Сокорро, а  был образован округ Катрон. История округа наполнена многими событиями в духе «дикого Запада» с перестрелками, убийствами, нападениями и золотыми разработками.

Известные личности и события 
 На территории округа жили представители культуры Мимбрес, являвшейся частью культуры Могольон. Памятники этой культуры получили известность за своеобразное изящество.
 Сержант армии США Джеймс К. Куни первым обнаружил золотые и серебряные руды в горах на территории округа. После отставки он занялся добычей золота, но был убит во время нападения индейцев-апачей из племени чирикауа под предводительством Викторио. Это нападение вошло в историю под названием «резня в Алма» по названию городка, близ которого находился прииск. Индейцы активно выступали против захвата их земель, известность получили также индейские вожди Кочис и Гояале (Джеронимо).
 Легендарный Эльфего Бака в 1894 стал героем «перестрелки во Фриско», в посёлке Сан-Франциско-Плаза, расположенном в 3 километрах от нынешнего центра округа посёлка Резерв.
 На территории округа близ посёлка Алма скрывались Бутч Кэссиди со своей «Дикой бандой».
 В округе жил также известный преступник Том Кетчум.

География 
Расположен на западе штата, на границе с Аризоной. Это самый большой округ в Нью-Мексико, он также крупнее некоторых штатов восточной части США. По данным Бюро переписи населения США, общая площадь территории округа , из которых  занимает суша, а примерно  заняты водой.

На территории округа частично расположены национальные леса Джила, Апач и Сибола. В прошлом их называли «лесной резерв», что дало название посёлку на берегу реки Сан-Франциско, ставшему центром округа.

Округ лежит на кратчайшем пути между Альбукерке в Нью-Мексико и Финиксом и Тусоном в Аризоне. В Резерв можно попасть также из Силвер-Сити по шоссе 180 или по шоссе 12.

В округе расположено месторождение олова Скво-Крик, в нём обнаружен минералы сквокрикит и максвеллит.

Пограничные территории 
 округ Сибола (Нью-Мексико) — с севера
 округ Сокорро (Нью-Мексико) — с востока
 округ Сьерра (Нью-Мексико) — с юго-востока
 округ Грант (Нью-Мексико) — с юга
 округ Гринли (Аризона) — с запада
 округ Апач (Аризона) — с запада

Природные достопримечательности 
В округе Катрон находится уникальная вулканическая область «Горящая гора», в которой земная поверхность имеет повышенную температуру, что вызывает образование пара даже при небольшом дожде. Индейцы-апачи использовали это тепло в лечебных целях.

 Горы
 Чёрная гора (Нью-Мексико)
 Чёрный хребет (Нью-Мексико)
 Детил (горы)
 Дьявольский хребет
 Галло (горы)
 Мангас (горы)
 Моголон (горы)
 Сализ (горы)
 Сан-Франциско (горы, Нью-Мексико)
 Тулароза (горы)
 Уайтуотер (голец, Нью-Мексико)
 Водные объекты
 Гленвуд (горячие источники)
 Сан-Франциско (река)
 Мидл-Форк (горячие источники)
 Джордан (горячие источники)
 Терки-Крик
 Зуни (озеро)
 Леса
 Апач (национальный лес)
 Блу-Рейндж
 Cибола (национальный лес)
 Джила-Уайлдернес
 Джила (национальный лес)
 Уайтуотер-Кэньон
 Другие объекты
 Ред-Хилл
 Сан-Агустин (равнины)

Демография 
Согласно данным Бюро переписи населения США, население округа составляло:
 по переписи 2010 года —  человек.
 по переписи 2000 года —  человека.

По данным Бюро Статистики США на 2000 год население в округе 1584 домовладения и 1040 семей. Плотность населения — . Число жилых строений — 2548.
Состав населения по расовым признакам:
 87,75 % белых
 0,28 % афроамериканцев
 2,20 % индейцев
 0,68 % азиатов
 0,06 % выходцев с островов Тихого океана
 5,42 % представителей других рас
 3,61 % смешанного расового происхождения
 19,16 % латиноамериканского происхождения.
В 22,3 % домовладений проживали дети младше 18 лет, в 55,4 % — семейные пары, в 7,6 — одинокие женщины и в 34,3 % — несемейные владельцы. Средний размер семьи — 2,75, среднее число проживающих в домовладении — 2,23.

По возрасту население округа делится:
 21,10 % — моложе 18 лет;
 4,20 % — от 18 до 24;
 19,50 % — от 25 до 44;
 36,40 % — от 45 до 64;
 18,80 % — 65 и старше.

Средний возраст — 48 лет. На 100 женщин всех возрастов приходится 104,7 мужчин. На 100 женщин старше 18 лет приходится 101,7 мужчин.
Средний доход на хозяйство составлял  долларов США, а средний доход на семью —  долларов. Средний доход мужчин , а женщин —  долларов. Доход на душу населения составлял  доллар. Примерно 17,4 % семей и 24,5 % населения проживало ниже уровня бедности, из них 39,6 % моложе 18 лет и 14,9 % старше 65.

Населённые пункты

Посёлки 
 Резерв

Другие поселения 
 Алма
 Апач-Крик
 Арагон
 Клермонт
 Куни
 Крузвилл
 Детил
 Гленвуд
 Луна
 Моголон
 Олд-Хорс-Спрингс
 Пай-Таун
 Плезантон
 Квемадо
 Ред-Хилл
 Сан-Франциско-Плаза

Примечания 

Округа Нью-Мексико